Xinsheng bezeichnet:

 Xinsheng (Santai) (新生镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinsheng (Tongnan) (新胜镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongnan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Xinsheng (Zhong) (新生镇), Großgemeinde im Kreis Zhong in der chinesischen Stadt Chongqing
 Xinsheng (Baiquan) (新生乡), Gemeinde im Kreis Baiquan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xinsheng (Dazhu) (新生乡), Gemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinsheng (Pengxi) (新胜乡), Gemeinde im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinsheng (Qing’an) (新胜乡), Gemeinde im Kreis Qing’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xinsheng (Aihui) (新生鄂伦春族乡), Nationalitätengemeinde der Oroqen im Stadtbezirk Aihui in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xinsheng (Datong) (新胜街道), Straßenviertel der Stadt Datong in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xinsheng (Xinlongtai) (新生街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinglongtai in der chinesischen Provinz Liaoning

Siehe auch: 

 Xincheng